Trimbach ist ein geographischer Name:
 Trimbach SO, Gemeinde im Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn, Schweiz 
 Trimbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Trimbach oder Ommerothsbach, rechter Zufluss der Sieg nach Dattenfeld, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Trimbach ist ein Familienname:
 Herbert Trimbach (* 1954), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Triembach-au-Val, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Frankreich
 Trümbach